Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Elizabeth, la plupart d'entre eux en l'honneur de la reine Élisabeth  :
 l', ou Great Elizabeth, un navire acheté en 1514 et échoué la même année ;
 l', un galion de 56 canons lancé en 1559 ;
 l', un navire de 16 canons en service à partir de 1577 ;
 l', une frégate de 28 canons lancée en 1647 ;
 le , un heu acheté par les Cavaliers en 1648 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 70 canons lancé en 1679 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 70 canons lancé en 1706 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 74 canons lancé en 1706 ;
 le , une canonnière de trois canons acquise en 1795 ;
 le , une goélette de 14 canons capturée aux Français en 1805 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 74 canons lancé en 1807.

Elizabeth